Muški rukometni olimpijski turnir 2000. odigrao se od 16. do 30. rujna. Hrvatska nije branila naslov jer se nije kvalificirala.

Glavni turnir

Skupina A 

16. rujna 2000.

18. rujna 2000.

20. rujna 2000.

22. rujna 2000.

24. rujna 2000.

Skupina B 

16. rujna 2000.

18. rujna 2000.

20. rujna 2000.

22. rujna 2000.

24. rujna 2000.

Izbacivanje 

Športovi na OI 2000.
Rukomet na Olimpijskim igrama